Kammerling bezeichnet:
 eine Amöbenart, siehe Foraminiferen

Kammerling ist der Familienname folgender Personen:
Anna-Karin Kammerling (* 1980), schwedische Schwimmerin